

Botanique 
 Chêne est le nom générique de plusieurs espèces d'arbres appartenant au genre Quercus, famille des fagacées, dont le plus emblématique est le chêne pédonculé.

 Divers arbres de Nouvelle-Calédonie n'ont du chêne que leur nom composé puisqu'ils n'appartiennent pas à la famille des Fagacées. En voici quelques exemples :
 Chêne gomme - Arillastrum gummiferum Panch. ex Baill. 
 Chêne blanc - Flindersia fournieri Panch. & Sebert.
 Faux Chêne blanc - Elattostachys apetala (Labill.) Radlk. 
 Chêne tigré - Dysoxylum bijugum (Labill.) Seemann.
 Chêne à glands - Diospyros yaouhensis (Schltr.) Kosterm. 
 ...

Toponyme

Le col des Chênes, col du massif du Djurdjura.

Chêne, hameau de la commune belge de Léglise.
 Chênée (de chênaie), section de la commune belge de Liège.

Petite rivière du Chêne, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent coulant dans la région administrative du Centre-du-Québec, au Québec.
 Rivière du Chêne (rivière des Mille Îles), un affluent de la rivière des Mille Îles, sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans les villes de Mirabel et de Saint-Eustache, dans Les Laurentides, au Sud-Ouest du Québec.
 Rivière du Chêne, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent coulant dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Lotbinière, dans la région administrative du Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Pointe-aux-Chênes, un village de Argenteuil (municipalité régionale de comté) (MRC), au Québec.

Pointe-aux-Chênes, une localité non-incorporée de Louisiane.
 Rivière Pointe aux Chênes, un cours d'eau du l'État du Michigan.

Chêne-Arnoult, commune de l'Yonne.
 Chêne-Bernard et Chêne-Sec, commune du Jura.
 Chêne-en-Semine, commune de la Haute-Savoie.
 Le Chêne, commune de l'Aube.
 Le Chêne, ancienne commune du Calvados aujourd'hui réunie à Lessard-en-Auge sous le nom de Lessard-et-le-Chêne.
 Le Chêne, lieu-dit d'Ille-et-Vilaine, commune de Montreuil-sous-Pérouse.
 Les Chênes est un hameau d'Apt

Chêne, localité de la commune suisse de Montreux.
 Chêne-Bougeries et Chêne-Bourg, dans le canton de Genève.
 Chêne-Pâquier dans le Canton de Vaud, district du Jura-Nord vaudois.

Patronyme 

 Félix Chêne, alias Bernard, colonel FFI, dans la Vienne puis dans la poche de La Rochelle pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Juliette Chêne (née en 1982), actrice française.
Marie-Thérèse Le Chêne (1890 -?), agente du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Patrick Chêne (né en 1956), journaliste français.

Politique 
 Le Chêne: mouvement politique créé en 2006 par Michèle Alliot-Marie ; composante de l'Union pour un mouvement populaire (UMP).
 Le Chêne : journal du Mouvement national républicain (MNR).

Cinéma 
 Le Chêne est un film de Lucian Pintilie (1992).
 Le Chêne est un film de Laurent Charbonnier (2022).

Autres 
 Les éditions du Chêne, créées en 1941 par Maurice Girodias.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie d'hydronyme